La saison 1984-1985 de Division 2 est la  du championnat d'Algérie de seconde division. Trois groupes de 16 clubs composent le championnat. Au terme de la saison, les promus en Division 1 sont le JH Djazaïr, l'ISM Aïn Béïda et l'IRB Relizane, vainqueurs respectifs des groupes Centre, Est et Ouest.

Résumé de la saison

Classements finaux 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Groupe Centre

Groupe Est

Groupe Ouest ; 

Les 16 Clubs de la Régionale Ouest saison 1984-1985 : 
CCBS : Croissant Club Baladiat Sig * IRBR : Ittihad Riadhi Baladiat Relizane * GRBT : Ghali Riadhi Baladiat Tighennif * CRBS : Chabab Riadhi Baladiat Sfisef * ESOM Mostaganem : Espérance Sportive Ommales  Minaa Mostaganem * EST : Eriad Sarii Tiaret * CSUO : Club Sportif Université Oran * CRBM : Chabab Riadhi Baladiat Mécheria * MBS : Mouloudia Baladiat Saida * IRBS : Ittihad Riadhi Baladiat Sougueur .* WRBM : Widad Riadhi Baladiat Mostaghanem *FCBF : Fawz Chabab Baladiat Frenda * CRBT : Chabab Riadhi Baladiat Témouchent * NEBA : Nadit Entreprises Bel-Abbès (club crée en 1968) * IRBM : Ittihad Riadhi baladiat Mohammadia.

Calendrier 
Source

Détail des matchs Régional Centre

Détail des matchs Régional Ouest

Détail des matchs Régional Est

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 1984-1985
 Coupe d'Algérie de football 1984-1985

Articles connexes 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division
Football en 1984
Football en 1985
1984 en Algérie
1985 en Algérie